

Щеґлін — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щеґлін — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства